Wissenschaftszentrum bezeichnet folgende Forschungseinrichtungen:

 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
 Wissenschaftszentrum Bonn – eine Einrichtung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft in Bad Godesberg
 Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg
 Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München

Wissenschaftszentrum steht für:

 Science Center, ein vornehmlich den Bereichen der Naturwissenschaften und/oder Technik gewidmetes Ausstellungshaus